Везувий — действующий вулкан на юге Италии.

Корабли 
 «Везувий» — колёсный пароход Черноморского флота России, 1820 года постройки.
 «Везувий» — колёсный пароход Черноморского флота России, 1830 года постройки.

Другое 
 «Везувий» — военная операция по освобождению Корсики от немецких войск во Второй мировой войне.